KFC Gerda Sint-Niklaas, Belgische voetbalclub met stamnummer 3077, verdween in 2002
 SK Gerda Sint-Niklaas, Belgische voetbalclub met stamnummer 9419, opgericht in 2002